XVIII Чемпионат Бразилии по международным шашкам среди мужчин 2015 проводился с 9 по 12 апреля в São Sebastião по швейцарской системе. В нём приняли участие 47 спортсменов.

Итоговое положение 
 Первые 10 спортсменов

Ссылки 
 Результаты чемпионата

Примечания 

2015 год в шашках